Horváth Sámuel (1718–1772) kereskedő
 Horváth Sámuel (1753–1826) evangélikus lelkész
 Horváth Sámuel (1812–1893) evangélikus lelkész
 Horváth Sámuel (1891–1929) református lelkész, lapszerkesztő